A categoria até 48 kg feminino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2019 foi disputada em 8 de agosto no Ginásio Polideportivo 1 com 10 judocas, cada uma representando um país.

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze

Até 48 kg feminino
48 kg -